Those Lazy-Hazy-Crazy Days of Summer è un album in studio del musicista statunitense Nat King Cole, pubblicato nel 1963.

Tracce
Those Lazy-Hazy-Crazy Days of Summer – 2:25
Get Out and Get Under the Moon – 2:09
There is a Tavern in the Town – 1:36
On a Bicycle Built for Two – 1:46
That Sunday, That Summer – 3:10
On the Sidewalks of New York – 2:17
Our Old Home Town – 1:40
After the Ball – 2:02
You Tell Me Your Dream – 2:18
That's What They Meant (By the Good Old Summertime) – 2:35
Don't Forget – 2:00
In the Good Old Summer Time – 1:30
Those Lazy-Hazy-Crazy Days of Summer (Reprise) – 1:22

Collegamenti esterni